Углянский — фамилия.

Известные носители:

 Углянский, Владимир Дмитриевич (1918—1998) — генерал-лейтенант авиации, военный лётчик 1 класса, участник ВОВ.
 Углянский, Тимофей Фёдорович (в монашестве Тихон; ум. 1871) — архимандрит Русской православной церкви.